AS 350 «Экюрей» () — французский многоцелевой вертолёт.

Разработан французской фирмой «Аэроспасьяль» (, в настоящее время называется Eurocopter). Совершил первый полёт в 1974 году, всего до 2001 года было произведено более 2000 вертолётов. За это время неоднократно модернизировался.

Этот летательный аппарат с одним двигателем продаётся в США под наименованием «ЭйСтар», а с двумя двигателями — под наименованием «ТвинСтар» ( — двойная звезда, звезда-близнец). Производится в Бразилии под названием «Эскилу» ( — белка) по лицензии предприятием Helibrás.

Эксплуатация 

 14 мая 2005 года лётчик-испытатель фирмы Eurocopter Дидье Дельсаль (фр:Didier Delsalle) успешно посадил вертолёт Eurocopter AS 350 Ecureuil на вершину горы Эверест. Это был первый случай подобной посадки.

Технические характеристики 
Приведённые характеристики соответствуют модификации AS.350B3.

Операторы 

  Военно-воздушные силы Алжира — 8 по состоянию на 2017 год.
  Вооружённые силы Малави — 1 по состоянию на 2018 год
  Вооружённые силы Непала — 7 по состоянию на 2020 год.
  Федеральная служба войск национальной гвардии России — 2 по состоянию на 2020 год. Состоят на вооружении ЦСН СР Росгвардии.
  Государственная пограничная служба Украины - 4 по состоянию на 2021 год. (Заказано ещё 20)
  ВВС ЦАР — 1 по состоянию на 2020 год.

Происшествия и катастрофы 

 15 сентября 2007 года в результате крушения вертолёта в окрестностях Ланарка погиб раллийный гонщик Колин МакРей со своим сыном и ещё двумя друзьями, находившимися на борту. Точные причины крушения остаются не известными.
 29 ноября 2015 года AS.350 совершил жёсткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погибло 4 человека.
 4 марта 2016 года вертолёт AS 350 совершил жёсткую посадку во Владимирской области, в результате которой погибло 2 человека.
 14 мая 2016 года AS.350 упал в Суходольское озеро.
 1 ноября 2016 года AS.350 с бортовым номером RA-07275 упал в районе города Сочи. Погибло два пассажира.
 3 октября 2018 года, неподалёку от деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области упал частный вертолет AS-350 с бортовым номером RA-07272. Среди погибших в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.
 7 января 2022 года во время взлета разбился вертолёт AS-350B3 бортовой RA-07219  в Благовещенском районе Башкирии из-за плохих погодных условий экипаж не справился с управлением: вертолет зацепил дерево. Погибло два человека, среди погибших был Андрей Олейник.
 20 февраля 2023 года примерно в 14:10 по Красноярскому времени вертолёт AS-350 с неизвестным бортовым номером совершил жёсткую посадку на гору Топхан в Междуреченском районе Кемеровской области в результате чего погиб 1 человек ещё 1 пострадал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия «Уголок неба».

Вертолёты Aerospatiale
Вертолёты Eurocopter
Вертолёты Франции
Гражданские вертолёты
Военно-транспортные вертолёты